Мерчешть () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Кеюць.
 Мерчешть () — село в Румунії, у повіті Димбовіца. Входить до складу комуни Добра.
 Мерчешть () — село в Румунії, у повіті Клуж. Входить до складу комуни Ришка.